Kenn puede referirse a:

Lugares 
 Kenn, municipio de Renania-Palatinado, Alemania.

Personas 
 Kenn (Ken'ichirō Ōhashi), actor de voz japonés.
 George Golding Kennedy, botánico estadounidense.